Huvudartikel: Världsmästerskapen i alpin skidsport 2015
Damernas super-G vid världsmästerskapen i alpin skidsport 2015 hölls i Beaver Creek, USA, den 3 februari 2015 klockan 11:30 lokal tid (19:30 svensk tid). På grund av starka vindar försenades starttiden med 30 minuter, från 11:00 till 11:30.  

Detta var mästerskapens första tävling och vanns av österrikiskan Anna Fenninger.

Resultat
Totalt 46 tävlande från 21 länder deltog i tävlingen.

 DNF=Kom inte i mål

Referenser

Noter

Externa länkar 
Officiell hemsida

Världsmästerskapen i alpin skidsport 2015